Уссурийский локомотиворемо́нтный завод — завод по ремонту локомотивов, расположенный в городе Уссурийске Приморского края. Филиал АО «Желдорреммаш».

История 
Завод основан в 1895 году как Главные железнодорожные мастерские Уссурийской железной дороги.

В 1930 году мастерские преобразованы в Ворошиловский паровозовагоноремонтный завод.

В 1957 году завод после реконструкции перешёл на ремонт магистральных паровозов, получил название Уссурийский паровозоремонтный завод, а с 1972 года перешёл на ремонт тепловозов. Название Уссурийский локомотиворемонтный завод получает в 1974 году.

В разное время завод ремонтировал тепловозы серий ТЭ3, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 3ТЭ10М, 4ТЭ10С, 2ТЭ10У, М62, 2М62, ТЭП70, ТЭМ7, ТЭМ2.

В конце 1990-х годов завод предпринимал попытку ремонта электровозов серии ВЛ80С, но к массовому ремонту приступить не смог из-за запрета МПС.

В 2009 году был освоен ремонт тепловозов ТЭП70, первым отремонтированным тепловозом стал ТЭП70-0474 Северной железной дороги.

В 2010 году на предприятии началась модернизация тепловозов ТГ16.

Для нужд железных дорог завод ремонтирует колёсные пары, дизели, тяговые электродвигатели и тяговые генераторы.

В экспериментальных цехах производит выпуск звеносборочных и — разборочных линий (для рельсосварочных поездов), закладные болты для железобетонных шпал, метизы холодной штамповки. Вся эта продукция потребляется железными дорогами.

В настоящее время завод осуществляет ремонт тепловозов почти для всех железных дорог России, железных дорог Казахстана. Кроме того, на заводе осуществляется капитальный ремонт тепловозов для промышленных предприятий, угольных разрезов. В будущем возможно заключение договоров на ремонт тепловозов серии М62 для железных дорог Монголии.

Интересные факты 
В 90-х годах XX века заводом выпускались свои денежные суррогаты: товарные чеки с портретом Н. Н. Муравьева-Амурского.

Галерея

Тепловозы, ремонтируемые УЛРЗ

См. также 
 Паровозоремонтные заводы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт завода

Локомотиворемонтные предприятия
Предприятия Уссурийска
Желдорреммаш